Dalberg (bij Bad Kreuznach), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Dalberg-Wendelstorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Personen met de achternaam Dalberg
Emmerich Joseph von Dalberg, een Franse politicus
Karl Theodor von Dalberg, een Duitse aartsbisschop en keurvorst